Iloilo ist der Name von

 Iloilo, Provinz der Philippinen auf der Insel Panay
 Josefa Iloilo (1920–2011), Staatspräsident von Fidschi

Siehe auch
 Iloilo City
 Ilo Ilo, ein singapurischer Film aus dem Jahr 2013.